Agua Verde kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Agua Verde, Sinaloa, Rosario, 
 Agua Verde, Nayarit, Tecuala, 
 Agua Verde, Michoacán de Ocampo, Salvador Escalante, 
 Agua Verde, Oaxaca, San José Tenango, 

Robotskapade Mexikoförgreningar